La Delta Ethniki 2003-2004 è la 22ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2004-2005
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2004-2004

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2004-2005
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2004-2005

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2004-2005
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2004-2005

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2004-2005
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2004-2005

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2004-2005
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2004-2005

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2004-2005
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2004-2005

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2004-2005
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2004-2005

Gruppo 8

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2004-2005
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2004-2005

Gruppo 9

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2004-2005
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2004-2005

Gruppo 10

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2004-2005
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2004-2005

Play-off 

      Ammesso in Gamma Ethniki 2004-2005

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2003
Calcio nel 2004